Yttre Småvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yttre Småvattnet (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (12,7 ha)
Yttre Småvattnet (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,9 ha)

Se även
Småvattnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn